Tok polja
 Tok (mitologija)
 Tok (rijeka), pritoka Zeje